Tomgang kan referere til flere artikler:

 Tomgang − maskine i gang uden at overføre kraft 
 "Tomgang" (sang) − sang af Shaka Loveless
 Tomgang (tv-serie) − komedieserie på TV 2 Zulu